Mahjoub ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrahman Mahjoub (1929–2011), marokkanisch-französischer Fußballspieler und -trainer
 Jaber al Mahjoub (* 1938), tunesisch-französischer Maler und Künstler
 Jamal Mahjoub (* 1966), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Mahdschub
 Mahgoub